Вуса́ч дубо́вий ( Linnaeus, 1758) — рід жуків з родини вусачів, до якого входить близько 30 видів. В Українських Карпатах поширені два види: 

 Вусач дубовий великий (Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758)
 Вусач дубовий малий (Cerambyx scopolii Fuessly, 1775)

Інші види 
 Cerambyx apiceplicatus
 Cerambyx bifasciatus
 Cerambyx carinatus
 Cerambyx castaneus
 Cerambyx clavipes
 Cerambyx dux
 Cerambyx elbursi
 Cerambyx fasciatus
 Cerambyx ferrugineus
 Cerambyx heinzianus
 Cerambyx juvencus
 Cerambyx klinzingi
 Cerambyx lucidus
 Cerambyx miles
 Cerambyx multiplicatus
 Cerambyx nodulosus
 Cerambyx paludivagus
 Cerambyx petechizans
 Cerambyx praepes
 Cerambyx pullus
 Cerambyx quadripunctatus
 Cerambyx rufus
 Cerambyx surinamensis
 Cerambyx umbraticus
 Cerambyx welensii

Література 
 Бартенев А.Ф. Обзор видов жуков-усачей (Coleoptera: Cerambycidae) фауны Украины // Вісті Харківського ентомологічного товариства. — 2003 (2004). — 11, № 1-2. — с. 24-43
 Загайкевич І.К. Таксономия и экология усачей. — К.: Наукова Думка, 1991. — 420 с.;
 Заморока А.М. Жуки-вусачі Івано-Франківської області // мат. конф. «Проблеми вивчення та охорони біорізноманіття Карпат і прилеглих територій». — Івано-Франківськ, 2007. — с. 131—132;
 Łomnicki M. Catalogus Coleopterorum Haliciae. — Leopoli, 1884. — S. 1-43;

Посилання 
 http://www.biolib.cz/en/taxon/id11034/ 

Церамбіціни
Роди вусачів